AFH steht für:
 Adaptive Frequency-Hopping spread spectrum, wird bei Bluetooth ab V 1.2 eingesetzt 
 Aloha from Hell, Rockband aus Aschaffenburg
 Alzheimer Forschergruppe Hamburg
 Anatomia e Fisiologia Humanas
 Association Française des Hémophiles
 Association Française du Hautbois
 Active-for-Health Personal Training
 Aachen-Frankfurter Heerstraße

AfH steht für:
 Anzeiger für Harlingerland
 Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik
 Autofreier Hochschultag

afh steht für:
 Akademie für Hörakustik

Abkürzung